Lynton (motorfiets)
 Lynton (plaats), een plaats in Engeland
 Lynton (Mid West), een historische plaats in West-Australië
 Donna Lynton